Кристофер Брэдли «Крис» Оуэнс(; род. 7 сентября 1961 года, Торонто, Канада) — канадский актёр. Известен ролью Джеффри Спендера в сериале «Секретные материалы».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки